Amarna steht für:

 al-Amarna, moderner Ort am Ostufer des Nils in Mittelägypten 
 in der Nähe al-Amarnas gefundene Überreste der altägyptischen Hauptstadt Achet-Aton, siehe Amarna

Siehe auch:
 Amarna-Briefe, eine Sammlung von Briefen an Echnaton in Keilschrift
 Amarna-Zeit, spätbronzezeitliche Epoche in der Geschichte des Alten Ägyptens und des Alten Orients
 Echnaton (u. a. zur Kunst von Amarna)